Daura Melo (Triunfo, 28 de agosto de 1914) foi pintora, desenhista e artista plástica. 

Filha de José da Penha Vieira de Melo e Olindina Maia Melo. 
Iniciou os estudos em pintura na Escola de Bellas Artes de Pernambuco, em 1940, tornando-se professora de Desenho em 1949. 
Participou de Exposições do Salão Anual da Pintura nos anos de 1950, 1951 e 1953, realizados na cidade de Recife (PE). 
Foi membro da Sociedade Brasileira de Bellas Artes.

DAURA Mello. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa580659/daura-mello>. Acesso em: 18 de Mar. 2019. Verbete da Enciclopédia.
ISBN: 978-85-7979-060-7

http://anpap.org.br/anais/2016/comites/chtca/madalena_zaccara.pdf 

http://www.fernandomachado.blog.br/novo/?p=123633 

Pintores do Brasil do século XX